Болгарская диаспора ― часть болгарской нации, которая включается в себя этнических болгар, проживающих за пределами Болгарии.

Количество болгар, живущих за пределами Болгарии резко возросло с 1989 года, после падения коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе. Более одного миллиона болгар покинули страну, что привело страну к заметному сокращению её населения. Многие эмигранты воспользовались лотерейной системой Грин-карты в США. Также многие болгары эмигрировали в Канаду по программе привлечения квалифицированных работников. Прочие ухали в Европейский союз. В таких странах, как Греция и Испания, многие болгары работают и живут лишь периодически, сохраняя Болгарию в качестве места своего постоянного проживания, особенно после того, как страна стала членом Европейского союза в 2007 году.

В основном с 1990-х годов болгары эмигрируют в государства-члены ЕС и страны Северной Америки по причинам, связанным с работой и образованием. Большинство эмигрантов имеет вид на жительство в других странах. Уровень образования и профессии эмигрантов различны: это могут быть и чернорабочие (которые обычно работают в сфере ЖКХ и уборки территорий), а также сантехники, строители, садовники, разнорабочие, горничные. Есть также и значительное количество специалистов и выпускников высших учебных заведений, обычно специализирующихся в области машиностроения, компьютерных наук, химии и медицины.

Крупнейшие общины болгарской диаспоры в западной части Европейского Союза находятся в Испании, Германии, Соединенном Королевстве, Франции и Италии.

Прочими странами, куда обычно эмигрируют болгары, являются Австралия, Новая Зеландия, государства Южной Америки (особенно Аргентина и Бразилия), Южная Африка и также Объединённые Арабские Эмираты.

Распределение по странам

См. также 
 Банатские болгары
 Бессарабские болгары
 Болгарская православная епархия в США, Канаде и Австралии

Примечания

Ссылки 
 Колко са българите зад граница?
 
Болгарская диаспора